Portrait de Max Jacob est un tableau de Pablo Picasso peint en 1907.
Portrait de Max Jacob est un tableau d'Amedeo Modigliani peint en 1916.